HATS-60 — одиночная звезда в созвездии Водолея на расстоянии приблизительно 1609 световых лет (около 493 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +12,6m. Возраст звезды оценивается как около 7,53 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HATS-60 — жёлтый карлик спектрального класса G. Масса — около 1,1 солнечной, радиус — около 1,46 солнечного, светимость — около 1,859 солнечной. Эффективная температура — около 5690 К.

Планетная система 
В 2018 году командой астрономов было объявлено об открытии планеты.

Примечания 

Планетные системы